Guivel est le nom de :
 Guivel, un village situé dans la Région de l'Extrême-Nord du Cameroun, dans le département du Diamaré et la commune de Meri et dépendant du Canton de Douroum.
 Guivel, un village situé dans la Région de l'Extrême-Nord du Cameroun, dans le département du Diamaré et la commune de Meri et dépendant du Canton de Meri.